Der alte Mann und das Meer oder The Old Man and the Sea steht für:

 Der alte Mann und das Meer (1952), Novelle von Ernest Hemingway
 Der alte Mann und das Meer (1958), US-amerikanische Verfilmung der Novelle durch John Sturges
 Der alte Mann und das Meer (1990), US-amerikanische TV-Verfilmung der Novelle durch Jud Taylor
 The Old Man and the Sea (1999), Animations-Kurzfilm von Alexander Petrow